R1 – niemiecki pocisk kierowany klasy ziemia-powietrze
 R1 – pierwszy, oparty na V-2, radziecki pocisk balistyczny.
 R-1 – radziecki samolot rozpoznawczy.
Droga ekspresowa R1 (Czechy) – dawna nazwa autostrady D0
 Droga ekspresowa R1 (Słowacja)
 Droga R1 (Belgia) – obwodnica Antwerpii
 Droga R1 (Białoruś) – droga łącząca Mińsk i Dzierżyńsk
 Międzynarodowa trasa rowerowa EuroRoute R1 – w Polsce na trasie: Kostrzyn (granica państwa) – Międzyrzec – Piła – Bydgoszcz – Grudziądz – Elbląg – Braniewo – Gronowo (granica państwa)
 R1 (metro) – prototypowe wozy metra produkcji czechosłowackiej
 R1 (papierosy) – marka papierosów
 Zakład Eksploatacji Tramwajów R-1 Wola – zajezdnia tramwajowa w Warszawie
 YZF-R1 – Motocykl Yamaha YZF-R1